

Patronymes 

 Charles du Campe de Rosamel (1833-1897) : homme politique français, fils du suivant
 Claude du Campe de Rosamel (1774-1848) : amiral et homme politique français
 Louis du Campe de Rosamel (1805-1873) : officier de marine, fils de Claude et père de Charles
 Pierre Dominique François Marie du Campe de Rosamel (1936-) : général de brigade français.

Toponymes 

 Château de Rosamel : château situé à Frencq dans le Pas-de-Calais
 Île Rosamel ; une île de l'Antarctique